Шанхай Мастерс 2008 (, также известен как Roewe Shanghai Masters 2008 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 29 сентября по 5 октября 2008 года в Шанхае, Китай. Победителем турнира стал игрок из квалификации Рики Уолден, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 10:8.

Экс-чемпион мира Грэм Дотт снялся с турнира из-за перелома левой руки — травму он получил на футбольном матче. Поэтому соперник Дотта по первому кругу, Джейми Коуп, прошёл в 1/8 финала автоматически.

Призовой фонд 

Победитель: £ 52 000
Финалист: £ 25 000
Полуфиналисты: £ 12 500
Четвертьфиналисты: £ 6 725
1/8 финала: £ 5 000
1/16 финала: £ 3 450
Last 48: £ 2 050
Last 64: £ 1 400

Высший брейк к квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 282 000

Результаты

Уайлд-кард раунд 
Матчи уайлд-кард раунда игрались в Шанхае 29 сентября.

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира проходили со 2 по 5 сентября 2008 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 130 Ли Спик
 121 Джеймс Макбейн
 116 Цзинь Лун
 112 Мэттью Селт

 110 Пол Дэвисон
 107 Лю Сун
 105 Энди Хикс
 101 Эндрю Норман

Основной турнир 

 147 Джейми Коуп 
 145, 141, 108, 106, 100 Ронни О'Салливан
 139 Иан Прис
 139, 105, 104, 101 Рики Уолден
 137 Фергал О'Брайен
 136, 134 Джон Хиггинс
 135 Джадд Трамп
 128 Марк Уильямс
 127, 104 Энди Хикс
 127 Аттасит Махитхи
 125, 107, 106 Том Форд
 120, 116, 115, 114 Стюарт Петтман

 119 Найджел Бонд
 114, 101 Стивен Магуайр
 114 Джейми Бёрнетт
 114 Питер Эбдон
 108 Джерард Грин
 106, 105 Джо Перри
 105 Лян Вэньбо
 105 Марк Селби
 103 Стюарт Бинэм
 103 Барри Хокинс
 102 Джимми Уайт

Примечания 

Шанхай Мастерс (снукер)
2008 год в снукере